

Biografia 
Di origini dell'Europa del Nord, ebbe una carriera molto limitata in qualità di attore. Partecipò a Il padrino - Parte II nel ruolo non accreditato di Sam Roth, che interpretò anche nella miniserie omonima. Dopo una partecipazione nel film Poliziotto superpiù nel ruolo di un pescatore e nella serie Miami Vice, il successo arriva nel 1986, dopo l'interpretazione di Jeremiah, il nonno scommettitore incallito alle corse dei cavalli di Al Haddin, interpretato dall'attore italiano Luca Venantini, nel film Superfantagenio di Bruno Corbucci con Bud Spencer e Janet Agren.

Filmografia  
Birds Do It (1966)
L'orso Ben, (stagione 2, episodio 12°) (1968)
Little Laura and Big John (1973) 
Il padrino - Parte II  (1974)
La saga del Padrino, (mini-serie TV) (1977)
Poliziotto superpiù (1980)
Miami Vice, (stagione 1, episodio 7°) (1984)
Superfantagenio (1986)

Televisione  
Gentle Ben (un episodio, 1968)
The Godfather: A Novel for Television (1977)
Miami Vice (un episodio, 1984)

Doppiatori italiani 
Dante Biagioni in Superfantagenio

Collegamenti esterni